! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 172001–172100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 172101–172200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 172201–172300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 172301–172400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 172401–172500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 172501–172600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 172601–172700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 172701–172800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 172801–172900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 172901–173000 [ editare]

Lista planetelor minore (172001-173000)